Чилов — топоним в Азербайджане:

 Чилов (до 1999 г. — Жилой) — посёлок городского типа в административном подчинении Пираллахинского района города Баку.
 Чилов  (до 1991 г. — Жилой) — остров Апшеронского архипелага в Каспийском море.